Nositelé jména Filip Kastilský:
 Filip Kastilský (1231–1274) – sevillský arcibiskup
 syn krále Ferdinanda III. 
 Filip Kastilský (1292–1327) – pán Cabrera a Ribery, regent kastilského království
 syn krále Sancha IV.
 Filip Kastilský (1478–1506) – kastilský král
 syn krále Maxmiliána I.